EUR est un sigle qui peut désigner :
 Esposizione Universale di Roma, un quartier de Rome construit dans les années 1930 en vue d'une Exposition internationale projetée pour 1942 et annulée en raison de la Seconde Guerre mondiale ;
 Erasmus Universiteit Rotterdam (en français, Université Érasme de Rotterdam), une grande université des Pays-Bas ;
 école universitaire de recherche.

EUR est un code qui peut désigner :
 Euro, la monnaie européenne selon la norme ISO 4217 (voir liste des codes des monnaies).

Notes et références